Lodewyck est le patronyme de plusieurs personnes :

 Edmond Lodewyck, architecte belge, représentant de l'Art nouveau en Belgique

 Klaas Lodewyck, coureur cycliste belge né en 1988